La  du Tour d'Espagne 1998 a eu lieu le  entre Cordoue et Cadix. Elle a été remportée par Jeroen Blijlevens.

Récit 
Jeroen Blijlevens s'impose au sprint d'un souffle devant Giovanni Lombardi. Laurent Jalabert prend 3 secondes de bonifications lors d'un sprint intermédiaire et revient à 1 seconde du maillot amarillo toujours détenu par Markus Zberg.

Classement de l'étape

Classement général

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tour d'Espagne 1998

Liens externes 
  Le Tour d'Espagne 1998 sur le site officiel du Tour d'Espagne
  L'étape sur autobus.cyclingnews.com
  

02
1998-02
1998, 02